A-1 liga je najviši rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce u sezoni 2016./17. u kojem sudjeluje četrnaest klubova. Prvakom je četvrti put zaredom postala momčad Cedevita iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Prvi put od sezone 2000./01. u prvenstvu sudjeluju od početka natjecanja svi klubovi, uključivo i sudionike ABA lige. Prvenstvo se igra u dva dijela:
 ligaški dio: 14 klubova igra dvokružnu ligu (26 kola), a osam najuspješnijih momčadi se plasira u doigravanje
 doigravanje: u njega ulazi prvih osam klubova iz ligaškog dijela, igra se kup sustavom i to četvrtzavršnica i poluzavršnica na dvije pobjede, a završnica na tri pobjede
 doigravanjem se dobiva prvak lige, a poredak ostalih klubova se određuje prema plasmanu iz ligaškog dijela
 predviđeno je da se poretkom klubova odredi i plasman u regionalnu ABA ligu te FIBA Ligu prvaka i FIBA Europe Cup

Sudionici 

 Vrijednosnice Osijek - Osijek
 Kvarner 2010 - Rijeka
 Alkar - Sinj
 Split - Split
 Jolly Jadranska banka - Šibenik
 Šibenik - Šibenik
 Škrljevo - Škrljevo
 Gorica - Velika Gorica
 Zabok - Zabok
 Zadar - Zadar 
 Cedevita - Zagreb 
 Cibona - Zagreb 
 Hermes Analitica - Zagreb
 Zagreb - Zagreb

Ligaški dio

Ljestvica 
 -  plasirali se u doigravanje 
 - ispadaju iz lige

Rezultati

Završnica

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 ULEB Eurocup
 Cedevita, Zagreb
 FIBA Liga prvaka
 Cibona, Zagreb
 FIBA Europe Cup
 Cibona, Zagreb
 ABA liga
 Zadar, Zadar
 Cedevita, Zagreb
 Cibona, Zagreb
 Alpe Adria Cup
 Vrijednosnice Osijek, Osijek
 Kvarner 2010, Rijeka  (odustali) 
 Zabok, Zabok

Poveznice 
 A-2 liga 2016./17.
 B-1 liga 2016./17.
 C liga 2016./17.
 Kup Krešimira Ćosića 2016./17.
 ABA liga 2016./17.
 Alpe Adria Cup 2016./17.
 ULEB Euroliga 2016./17.
 ULEB Eurocup 2016./17.
 FIBA Liga prvaka 2016./17.
 hks-cbf.hr, A-1 liga muški

Izvori 
 hks-cbf.hr, A-1 liga, ljestvica 
 eurobasket.com, stranica lige
 eurobasket.com, A-1 liga 2016./17., raspored i rezultati
 sportnet.hr, A-1 liga 2016./17., ljestvica
 sportnet.hr, A-1 liga 2016./17., rezultati
 scoresway.com, A-1 liga
 rezultati.com, A-1 liga
 hks-cbf.hr, Termini doigravanja četvrtfinalnih utakmica Prvenstva Hrvatske , objavljeno 24. travnja 2017., pristupljeno 29. travnja 2017.
 

2016-17
m-1-A-1